Штучна сіль — штучні композиції солей:
 штучна карловарська сіль
 штучна сіль-плавень